Kirkcudbright – miasto w Szkocji
 Kirkcudbright – zatoka Morza Irlandzkiego, u wybrzeża Szkocji
 Kirkcudbright (Kirkcudbrightshire) – hrabstwo historyczne w Szkocji